Gus, een voornaam (jongensnaam) afgeleid van Augustus, Gustav, e.a.

GUS (architectuur), een Belgisch atelier voor architectuur en stadsplanning
Gus (film), een Walt Disneyfilm uit 1976
GUS (magazine), een Belgisch tweemaandelijks meertalig magazine
GUS (reportergen), gen dat in de moleculaire biologie gebruikt wordt
Gus (strip), een (Franse) stripreeks van Christophe Blain
GUS, rasaanduiding voor het rundveeras Guernsey
Groupes urbains de sécurité (GUS), een Marokkaanse politiedienst

Główny Urząd Statystyczny (GUS), Pools Centraal Bureau voor Statistiek
Gravis UltraSound, een geluidskaart voor pc's
GusGus, een IJslandse band

Euagrus gus, een spinnensoort

Personen
Gus Aiken, Amerikaans jazztrompettist
Gus Arnheim, Amerikaans musicus
Gus Backus, Amerikaans schlagerzanger
Gus Bivona, Amerikaans jazzklarinettist
Gus Dudgeon, Brits producer
Gus Dur, voormalig president van Indonesië
Gus Grissom, Amerikaans ruimtevaarder
Gus Hansen, Deens professioneel pokerspeler
Gus Hatton, pseudoniem van Harry Prendiville, Amerikaans musicus
Gus Hoffman, Amerikaans acteur
Gus Hutchison, Amerikaans F1-coureur
Gus Johnson, Amerikaans jazzdrummer
Gus Kenworthy,  Amerikaans freestyleskiër
Gus Mears, Engels zakenman en oprichter van Chelsea FC
Gus Pleines, Nederlands muzikant
Gus Poyet, Uruguayaans voetballer
Gus Schilling, Amerikaans acteur
Gus Vanderstappen, Belgisch voetballer
Gus Van Sant, Amerikaans filmmaker
Gus Viseur, Belgisch accordeonist
Gus Winckel, Nederlands vlieger

Fictieve figuren
Gus Goose, Engelse naam van Gijs Gans, een neef van Donald Duck